Hachim ou Hashim () est un patronyme ou prénom arabe qui signifie « celui qui rompt le pain ».

Nom de famille 

 Labiba Hashim (1882-1952), journaliste et romancière libanaise ;
 Mouna Hachim (1967-), femme de lettres marocaine.

Prénom 
 Pour les porteurs de ce prénom, voir :
 
 
 Hachim ibn Abd Manaf (464-497), était un membre de la tribu des quraysh, aïeul du clan des Banu Hachim et par conséquent celui de Mahomet.